Иберзаксен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код — 80421.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнер Дюлли по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга